Naselja u BiH:
 Grabovik (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Grabovik (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Grabovik (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo